Wüstner ist der Familienname folgender Personen:

 André Wüstner (* 1974), deutscher Offizier und Verbandsfunktionär
 Frederic Wüstner (* 1992), österreichischer Handballspieler